Circondario di Tolmino – ex circondario della provincia del Friuli nel Regno d'Italia nel 1923
 Circondario di Tolmino – ex circondario della provincia del Friuli nel Regno d'Italia dal 1926 al 1927